Уилл Каммингс  (; род. , Джэксонвилл, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
В сезоне 2016/2017 Каммингс стал «Лучшим снайпером» греческой лиги в составе «Ариса».

В июле 2018 года Каммингс перешёл в «Дарюшшафаку», с которой выиграл Еврокубок. В первом матче финальной серии турнира против «Локомотива-Кубань» (81:78) Уилл был признан «Самым ценным игроком», набрав 19 очков, 8 подборов, 3 перехвата и 25 баллов коэффициента полезности.

Сезон 2018/2019 Каммингс провёл в «Ольденбурге», где стал «Самым ценным игроком» чемпионата Германии по итогам регулярного чемпионата с коэффициентом эффективности 20,5 и принял участие в «Матча всех звёзд» Бундеслиги.

С 2019 по 2021 год Каммингс выступал за «Локомотив-Кубань» и за это время принял участие в 70 матчах.

В сезоне 2020/2021 Каммингс сыграл 19 матчей в Еврокубке, в которых набирал 12,0 очка, 1,8 подбора, 2,5 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру. В 24 матчах Единой лиги ВТБ его статистика составила 12,8 очка, 2,0 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата.

В июле 2021 года Каммингс перешёл в «Метрополитан 92». В составе команды Уилл стал «Лучшим снайпером» Еврокубка и был включён в первую символическую пятёрку турнира. В чемпионате Франции Каммингс был признан «Самым ценным игроком» и вошёл в символическую пятёрку турнира.

В августе 2022 года Каммингс стал игроком «Чжэцзян Лайонс».

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2017/2018

Статистика

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Темпл Оулс» (баскетбол)
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Аквила Баскет Тренто»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»